Meoni puede referirse a:
 Fabrizio Meoni, piloto de motociclismo italiano.
 Mario Meoni, intendente de Junín, Argentina, desde 2003.